Brady Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brady Butte (Arizona)
 Brady Butte (Oregon)